Els harmatòtrofs (llatí: Harmatotrophi) foren una petita tribu de l'Hindu Kush esmentada per Plini el Vell, que vivia entre els mardis i els bactrians.

Grups humans de Pèrsia